Eland – afrykańska antylopa
 Eland Mk7 – transporter opancerzony z RPA
 Eland – wieś w USA